Saint-Jeannet puede referirse a: 

 Saint-Jeannet, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Saint-Jeannet, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.